Holte (Stadskanaal), een buurtschap in de gemeente Stadskanaal
 Holte (plaats), een voorstad van Kopenhagen
Station Holte, een station aldaar
 een kleine grot

Zie ook 
Hol (doorverwijspagina)